Werrington kan syfta på:

Storbritannien 

 Werrington, Staffordshire, ort i England,  
 Werrington, Cornwall, civil parish i England, 
 Werrington, Cambridgeshire, ort i Peterborough, Cambridgeshire, England,